Klenze ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Klenze (1865–1943), schweizerisch-US-amerikanischer Germanist, Amerikanist und Kulturpolitiker
 Carl Friedrich Hermann Klenze (1795–1878), deutscher Autor, Justizrat, Superintendent und Syndikus von Uetersen
 Clemens August Carl Klenze (1795–1838), deutscher Rechtshistoriker
 Felicitas Blangini-Klenze (1794–1844), Sängerin
 Leo von Klenze (1784–1864), deutscher Architekt
Margrethe Klenze (1881–1977), deutsche Malerin

Siehe auch: 
 Klenze-Gymnasium München
 Clenze
 Klenz